Zeche Victoria bezeichnet folgende Bergwerke:

 Zeche Victoria (Lünen)
 Zeche Victoria (Essen)
 Zeche Victoria (Nammen)
 Zeche Victoria Mathias in Essen
 Zeche Auguste Victoria in Marl und Haltern
 Zeche Wilhelmine Victoria in Gelsenkirchen